

Geografia
Walk – ghiacciaio della Terra di Ellsworth, Antartide
Walk – esonimo tedesco della città oggi divisa tra Estonia (Valga) e Lettonia (Valka)

Musica
Walk – singolo dei Pantera del 1992
Walk – singolo dei Foo Fighters del 2011
Walk – singolo di Comethazine del 2018

Persone
Neal Walk – ex cestista statunitense

Sport 
 Walk – base su ball nel baseball

Altri progetti